Mauvezin kan syfta på:
 Mauvezin, Gers
 Mauvezin, Haute-Garonne
 Mauvezin, Hautes-Pyrénées